Drašković bezeichnet:

 Drašković (Adelsgeschlecht), kroatisches Adelsgeschlecht

Drašković ist der Familienname folgender Personen:

 Boro Drašković (* 1935), serbischer Regisseur und Drehbuchautor
 Boško Drašković (* 1987), montenegrinischer Boxer
 Čedomir Drašković (* 1914), jugoslawischer Theologe
 Milorad Drašković (1873–1921), jugoslawischer Politiker
 Vlado Drašković (1916–1996), jugoslawischer Romanist
 Vuk Drašković (* 1946), serbischer Politiker und Schriftsteller
 Juraj III. Drašković von Trakošćan (1599–1650), kroatischer Adliger, Bischof von Fünfkirchen 1628–1630

 Janko Drašković von Trakošćan (1770–1856), kroatischer Gelehrter, Reformator und Politiker
 Julijana Drašković von Trakošćan (1847–1901), kroatische Fotografin 
 Juraj Drašković von Trakošćan (1515–1587), Ban von Kroatien, Bischof von Fünfkirchen, Agram und Raab, Erzbischof von Kalocsa 1573–1587 und Kardinal
 Juraj V. Drašković von Trakošćan (1804–1889), kroatischer Adliger, General der österreichischen Reichsarmee 
 Josip Kazimir Drašković von Trakošćan (1714–1765), kroatischer Adliger, General der österreichischen Reichsarmee
 Karlo Dragutin Drašković von Trakošćan (1873–1900), kroatischer Fotograf
 Luka Draskovic (* 1995), montenegrinischer Schachspieler
 Maria Gräfin Drašković von Trakošćan (1904–1969) heiratete am 3. September 1930 Albrecht Prinz von Bayern
 Nikola II. Drašković von Trakošćan (1625–1687), kroatischer Adliger aus dem Hause Drašković